Popper steht für:
 Popper (Angeln), künstlicher Angelköder
 Popper (E-Mail), E-Mail-Server
 Popper (Jugendkultur), Jugendkultur der 1980er Jahre
 Popper, deutscher Name des Poprad (Fluss), Fluss in der Slowakei und in Polen
 Popperfoto, 1934 in Großbritannien von Paul Popper gegründetes unabhängiges Bildarchiv, vermarktet von Getty Images

Popper ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Popper (* 1969), israelischer Soldat und Mörder
 Dan Popper (1938–2015), rumänischer Basketballspieler und Sportfunktionär
 Daniel Popper (1913–1999), US-amerikanischer Astronom
 David Popper (1843–1913), österreichischer Cellist und Komponist
 Elizabeth Popper (* 1962), venezolanische Tischtennisspielerin
 Erwin Popper (1879–1955), österreichischer Kinderarzt
 Frank J. Popper (* 1944), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt, Stadtplaner und Hochschullehrer an der Rutgers University
 Frank Popper (1918–2020), französisch-britischer Kunst- und Technikhistoriker
 Friedrich Popper (Fritz Popp, FIPO; 1898–1981), österreichischer Volkswirtschaftler und Schriftsteller
 Grete Popper (1897–1976), deutsche Fotografin

 Helene Popper (1885–1963), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hugo Popper (1857–1910), deutscher Unternehmer
 Isidor Popper (1816–1884), deutscher Maler, Lithograf und Karikaturist
 Joachim Popper (1730–1795), böhmischer Unternehmer
 John Popper (* 1967), US-amerikanischer Musiker
 Josef Popper-Lynkeus (1838–1921), österreichischer Philosoph und Schriftsteller
 Julio Popper (geb. Julius Popper; 1857–1893), rumänischer Unternehmer

 Karl Popper (1902–1994), österreichisch-britischer Philosoph
 Leó Popper (1886–1911), ungarischer Maler, Komponist und Kunsthistoriker
 Leopold Popper-Podhragy (1886–1986), österreichischer Bankier
 Ludwig Popper (1904–1984), österreichischer Arzt
 Niki Popper, eigentlicher Name von Nikolas Popper (geboren 1974), österreichischer Simulationsforscher
 Otto Popper, eigentlicher Name von Ota Pavel (1930–1973), tschechischer Schriftsteller

 Péter Popper (1933–2010), ungarischer Psychologe
 Siegfried Popper (1848–1933), österreichischer Schiffbauingenieur
 Walter Popper (1905–1962), österreichischer Dirigent, Kapellmeister, Pianist und Komponist
 Wilma Popper (1857–1944), ungarische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Poppers, Sammelbezeichnung für Drogen
 Propper